De Gennaro (famiglia) – famiglia nobile napoletana
Alfonso De Gennaro (1480 ca.-1532 ca) – letterato e nobile italiano
Antonio De Gennaro  (1717–1791) – letterato italiano
Domenico De Gennaro (1720–1803) – economista italiano 
Gianni De Gennaro (1948) – funzionario, prefetto e dirigente pubblico italiano
Giovanni De Gennaro (1992) – canoista italiano
Luca De Gennaro (1959) – disc jockey italiano
Lulama Musti De Gennaro (1983) – pallavolista italiana
Monica De Gennaro (1987) – pallavolista italiana
Pantaleo De Gennaro (1954) – ex calciatore e allenatore
Pietro Iacopo De Gennaro (1436-1508) – poeta italiano

Variante Degennaro 
Carmine Degennaro (1959) – politico italiano
Giuseppe Degennaro (1940-2004) – politico italiano

Pagine correlate 
Di Gennaro